Seymour steht für:
 Seymour (Familienname) – zu Personen dieses Namens siehe dort
 Seymour (Vorname) – zu Personen dieses Vornamens siehe dort
 Seymour (Familie), englische Familie
 Seymour, ehemaliger Name von Blur, britische Band

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Seymour (Connecticut), im New Haven County
 Seymour (Illinois), im Champaign County
 Seymour (Iowa), im Wayne County
 Seymour (Indiana), im Jackson County
 Seymour (Missouri), im Webster County
 Seymour (Tennessee), im Sevier und im Blount County
 Seymour (Texas), im Baylor County
 Seymour (Eau Claire County, Wisconsin)
 Seymour (Outagamie County, Wisconsin)
 Seymour (Town, Eau Claire County), Town(ship) in Wisconsin
 Seymour (Town, Lafayette County), Town(ship) in Wisconsin
 Seymour (Town, Outagamie County), Town(ship) in Wisconsin
 Seymour (Wisconsin), City in Wisconsin

Sonstige Orte:
 Seymour (Victoria), Australien
 Seymour (Kanada), Provinz Ontario
 Seymour (Südafrika), Provinz Eastern Cape

Siehe auch:
 Seymour River, Flüsse
 Seymour Norte, Insel der Galapagosinseln
 Seymour Island (Southland), Insel in Neuseeland
 Seymour Island (Nunavut), Insel im kanadischen Territorium Nunavut
 Seymour-Insel, Insel nahe der antarktischen Halbinsel
 Mount Seymour, Berg in British Columbia, Kanada
 Mount Seymour Provincial Park, Provincial Park in British Columbia, Kanada